VAU steht für:
 Flugplatz Vatukoula (IATA-Code), Flughafen in der Western Division (Fidschi), Fidschi
 Virgin Australia International (ICAO-Code), australische Fluggesellschaft

Vau steht für:
 Vau, portugiesische Gemeinde
 Vau (Oze), französischer Fluss
 den Buchstaben V

vau steht für:
 Vanuma (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung